New Lexington ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 New Lexington (Alabama)
 New Lexington (Preble County, Ohio)
 New Lexington (Perry County, Ohio)
 New Lexington (Pennsylvania)